takt, glazbena mjera 
 takt motora, radni takt motora odnosno parnog stroja
 generator takta, elektronički sklop za usklađivanje rada digitalnih uređaja